Decim Junije Brut Scaeva (konzul 325. pr. Kr.), konzul 325. pr. Kr.
 Decim Junije Brut Scaeva  (konzul 292. pr. Kr.), konzul 292. pr. Kr.; najpoznatiji po uvođenju gladijatorskih igara u Rim 263. pr. Kr.
 Decim Junije Brut Kalaik (180 pr. Kr. – 113 pr. Kr.), vodio nekoliko rimskih armija u osvajanju Iberije u 2. st pr. Kr.
 Decim Junije Brut  (konzul 77. pr. Kr.), konzul 77. pr. Kr.
 Decim Junije Brut Albin (umro 42. pr. Kr.), rimski vojskovođa i političar iz doba kasne Republike, zapovjednik Cezarove mornarice u građanskom ratu, jedan od vođa zavjere tijekom koje je ubijen Cezar